Человеческий капитал:
 Человеческий капитал — экономический термин — совокупность знаний, умений, навыков человека.
 «Человеческий капитал» — фильм 2019 года по одноимённому роману () Стивена Амидона.

См. также 
 «Цена человека» — фильм 2013 года по роману «Человеческий капитал» Стивена Амидона.